Anna Maria Luisa de' Medici (Florence, 11 augustus 1667 - aldaar, 18 februari 1743) was de laatst overlevende van de familie de' Medici.

Ze was de dochter van Cosimo III de' Medici en Margaretha Louise van Orléans en de zus van Ferdinando en Gian Gastone de' Medici, de laatste groothertog van Toscane van het geslacht der Medici. Ze was klein, had grote ogen, mooie tanden, een lage stem en lachte luid.

Anna Maria trouwde op 5 juni 1691 met keurvorst Johan Willem van de Palts (1658-1716). Zulke gearrangeerde huwelijken waren meestal het resultaat van onderhandelingen waarbij de dynastieke belangen voorop stonden. Van liefde of genegenheid was dus zelden sprake. Dit huwelijk was hierop een uitzondering. Anna Maria kreeg een miskraam en het huwelijk bleef verder kinderloos.

Anna Maria Luisa en Johan Willem waren liefhebbers van muziek, schilderkunst en de jacht. Düsseldorf werd onder de regering van Johan Willem een centrum van Europese kunst. Zo werd in 1696 een operahuis geopend en was Georg Friedrich Händel een vaak geziene gast aan het hof. Italiaanse schilders hadden haar voorkeur, zoals Domenico Zanetti.

Na het overlijden van haar man in 1716 keerde Anna Maria Luisa weer terug naar Florence. Ze regelde in haar testament dat alle bezittingen van de familie de' Medici aan de Florentijnse staat zouden toekomen, op voorwaarde dat geen van die bezittingen ooit nog Florence mochten verlaten.

Externe link
 https://web.archive.org/web/20071011105444/http://www.duesseldorf.de/stadtmuseum/sammlung/04/013/10239.shtml

De Medici